Лос Трес Енсинос има више значења:

 Лос Трес Енсинос (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Трес Енсинос (Пуреперо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Трес Енсинос (Сантијаго Тамазола), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лос Трес Енсинос (Пасо дел Мачо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику